Морель-Фасьо ():

 Морель-Фасьо, Альфред (1850—1924) — французский историк-испанист.
 Морель-Фатио, Леон (1810—1871) — французский художник-маринист.